Михаи́л Фили́ппович Шатро́в (настоящая фамилия — Марша́к; 3 апреля 1932, Москва — 23 мая 2010, там же) — советский и российский драматург и сценарист, лауреат Государственной премии СССР (1983).

Биография 
Родился в семье инженера Филиппа Семёновича Маршака (1900—1938, расстрелян) и Цецилии Александровны Маршак (род. 1904), которая была арестована в 1949 году, амнистирована в 1954 году.
Родственник С. Я. Маршака. Тётя Шатрова — Нина Семёновна Маршак (1884—1938) — первым браком была замужем за руководителем Коминтерна Осипом Пятницким, вторым браком — за советским государственным деятелем Алексеем Рыковым.

Окончил школу с серебряной медалью и поступил в Горный институт (учился на одном курсе с будущим вице-мэром Москвы Владимиром Ресиным).

В начале 1950-х годов проходил практику на Алтае, где работал бурильщиком, там и начал писать. В 1954 году была написана первая пьеса — «Чистые руки». В 1958 году принят в члены Союза писателей. Член КПСС с 1961 года.

Лауреат Государственной премии СССР (1983), кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1982) и ордена Дружбы народов (1984).

В 1990 году стал одним из сопредседателей организации «Апрель». Входил в общественный совет Российской объединённой социал-демократической партии.

С середины 1990-х годов являлся президентом и председателем совета директоров ЗАО «Москва — Красные холмы», которое управляет Российским культурно-деловым центром «Красные холмы», открытым в 2003 году, куда, в частности, входит «Свиссотель Красные Холмы». По словам самого Шатрова, он не имел никакого отношения к финансовой и экономической деятельности, а занимался только творческой.

С 1962 по 1980 год жил с семьей в ЖСК «Советский писатель»: 2-я Аэропортовская улица, д. 16, корпус 3 (с 1969: Красноармейская улица, д. 23).

Умер в Москве на 79-м году жизни от сердечного приступа в своей квартире в Доме на набережной. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Семья 
 Первая жена — актриса Ирина Миронова.
 Дочь Наталия Миронова (Шатрова, род. 1958, Москва), окончила филфак МГУ, филолог-славист. Состояла в браке с Андреем Карауловым. Мать двоих детей — Филиппа и Софьи Сары.
 Вторая жена — Ирина Мирошниченко (род. 1942), актриса, народная артистка РСФСР (1988).
 Третья жена — филолог Мария Викторовна Михайлова.
 Четвёртая жена — Елена Горбунова. Спустя 11 дней после свадьбы она ушла из дома, позже стала супругой Бориса Березовского.
 Пятая жена — Юлия Чернышева.
 Дочь Александра-Мишель (2000), родилась в США.

Оценки 
Фаина Раневская, намекая на его многочисленные пьесы о Ленине, сказала о нём так: «Шатров — это Крупская сегодня».

Художественный руководитель МХТ народный артист СССР Олег Табаков сказал после смерти Шатрова:
Михаил Шатров — это очень самостоятельная и особая фигура советской драматургии постхрущёвской эпохи. Смерть Шатрова — это тяжёлая потеря для нашего театра.

Бывший министр культуры Российской Федерации Михаил Швыдкой:
С его именем связана целая эпоха нашей драматургии и советской общественной жизни. Его пьесы, посвящённые жизни нашей страны в эпоху революции и гражданской войны, отразили романтику тех лет со всеми их сложностями и противоречиями. 

По словам Швыдкого, Шатров в своих пьесах создал целую историческую перспективу становления и развития общественных сил в Советском Союзе. Драматург также с присущей ему нацеленностью и глубиной анализировал процессы, проходившие во времена хрущёвской оттепели и брежневского застоя.

По мнению Арсения Замостьянова:

Творчество

Пьесы 
о Ленине

 «Именем революции» (1957)
 «Шестое июля» (1964)
 «Большевики» («Тридцатое августа», 1968)
 «Синие кони на красной траве» («Революционный этюд», 1979)
 «Так победим!» (1982)
 «Диктатура совести» (1986)
 «Брестский мир» (1987)
 «Дальше… дальше… дальше!» (1988)
 «Чистые руки» (1955)
 «Место в жизни» (1956) — создана под влиянием пьесы В. С. Розова «В добрый час».
 «Меридиан 361-й» (1958)
 «Современные ребята» (1962)
 «День тишины» (1965)
 «Лошадь Пржевальского» (1972) — о студентах на освоении целины (экранизация — «Моя любовь на третьем курсе», 1976)
 «Погода на завтра» (1974) — об автозаводе
 «Мои Надежды» (1977) — о ткачихах трёх поколений
 «Глеб Космачёв» (1961)
 «Дождь лил как из ведра» (1973, в соавторстве с А. Хмеликом)
 «Когда другие молчат» (1986)

Последнее 5-томное собрание сочинений вышло в корпоративном издательстве турецкой строительной компании «Энка».

Постановки пьес 
Пьесы Шатрова ставились во многих театрах страны.
Один из самых репертуарных драматургов СССР.

 «Современник».
  — «Большевики», реж. О. Ефремов, Г. Волчек, — к 50-летию Великого Октября.
 «Ленком».
 Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой.
 Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова.
 Пермский театр драмы.
 «Синие кони на красной траве».
 Рижский театр юного зрителя.
  — «Глеб Космачёв»

Киносценарии 
  — Именем революции
  — Штрихи к портрету В. И. Ленина
  — Шестое июля
  — Доверие (совместно с Владленом Логиновым и Вяйнё Линна)
  — Моя любовь на третьем курсе (по пьесе «Лошадь Пржевальского», 1972)
  — Тегеран-43 (совместно с Александром Аловым и Владимиром Наумовым)
  — Две строчки мелким шрифтом (совместно с Владленом Логиновым и Виталием Мельниковым)
  — Когда другие молчали (, совместно с Ральфом Керстеном и Петером Вуссом)
  — Так победим! (телеспектакль)
  — Семь дней Надежды (телефильм)

Издания 

 Избранное. — М., Искусство, 1982
 Чистые руки. — М., Искусство, 1956
 Место в жизни. — М., Искусство, 1957
 Именем революции. — М., Искусство, 1958
 Меридиан 361-й. — М., Искусство, 1958
 Шестое июля. — М., Искусство, 1966
 18-й год. — М., Советский писатель, 1974
 Лошадь Пржевальского. Погода на завтра. — М., Искусство, 1975
 Доверие (в соавторстве с В. Логиновым). — М., Искусство, 1977
 Февраль (в соавторстве с В. Логиновым). — М., Советский писатель, 1989
 Две строчки мелким шрифтом. — М., Искусство, 1982
 Пьесы. — М., Советский писатель, 1983
 Так победим! — М., Искусство, 1985
 Тегеран-43 (в соавторстве с А. Аловым и В. Наумовым). — М., Искусство, 1986
 Необратимость перемен. — М., Правда, 1988
 Дальше… дальше… дальше. — М., Книжная палата, 1989
 Диктатура совести. — М., Искусство, 1989
 Дальше… дальше… дальше… — Рига, 1990

Интересные факты 
 Название пьесы М. Шатрова «Так победим!» было придумано в спешке к премьере 19.12.1981 (д.р. Брежнева), созвучно выражению «Сим победиши!».
 Когда Михаил Маршак в 1955 году принёс в Центральный детский театр молодому режиссёру Олегу Ефремову свою первую пьесу «Чистые руки», тот, узнав, что фамилия молодого драматурга — Маршак, посчитал того психопатом, взявшим неудачный псевдоним.
 Когда Михаил Маршак начал писать, его родственник Самуил Маршак сказал ему: «Ты же понимаешь, что двух Маршаков быть не может». Поэтому и появился драматург Михаил Шатров.
 По совету Ролана Быкова Михаил Маршак взял в качестве псевдонима фамилию одного из героев своей первой пьесы «Чистые руки».
 Летом 2003 года Михаилу Шатрову угрожали, что на его даче в Переделкино заложена бомба. Приехавшие специалисты бомбу не обнаружили.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Интервью в «Новых Известиях» от 3 ноября 2003 года
 Михаил Шатров на радио «Эхо Москвы» 11 августа 2002 года
 Человек-небоскрёб

Социал-демократы России
Литераторы, известные под псевдонимами
Жители ЖСК «Советский писатель»
Похороненные на Троекуровском кладбище
Члены КПСС